Сеппуку (харакірі) — японське ритуальне самогубство шляхом розрізання живота мечем.

Мистецтво 
Кінематограф

 «Харакірі» — німий німецький фільм 1919 року, режисер Фріц Ланг
 «Харакірі» — художній фільм 1962 року режисера .
 «Харакірі» — художній фільм 2011 року режисера . Ремейк фільму 1962 року.